Чемпионат Европы по дзюдо 2022 года прошёл в городе София (Болгария) с 29 апреля по 1 мая. В марте 2022 года российские дзюдоисты отказались от участия в международных соревнованиях в связи со сложившейся политической ситуацией, поэтому не смогли побороться за медали чемпионата.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по дзюдо
Апрель 2022 года
2022 год в дзюдо
Дзюдо
Чемпионаты Европы в Болгарии
Спорт в Болгарии в 2022 году
Дзюдо в Болгарии
Май 2022 года
Международные спортивные соревнования в Софии